Albinizam, prirođena i nasljedna nesposobnost organizma da stvara pigment melanin
 Albino (indijansko selo), selo Indijanaca Timucua